Asno - o animal da subespécie Equus africanus asinus, chamado ainda de jumento ou jegue;
Burro (Shrek) - um personagem criado para a série animada intitulada Shrek;
Burro (jogo de cartas) - um jogo de cartas;
Burro (vela) - no campo da náutica, uma peça utilizada nas velas.

Desambiguação